Ёро (нэнго) — эра в японском традиционном летосчислении
 Кодекс Ёро — свод законов, составленный в эру Ёро
 Ёро (Йоро) — посёлок, находящийся в уезде Йоро префектуры Гифу
 Йоро — один из 18 департаментов Гондураса.
 Йоро — административный центр в одноимённом департаменте Гондураса.

 Йоро, Лени (род. 2005) — французский футболист.